Congregazione – comunità di cristiani che si riunisce in un luogo particolare per finalità di culto
 Congregazione – dicasteri più importanti nella Curia romana
 Congregazione religiosa – istituto religioso i cui membri emettono i voti in forma semplice
 Congregazione clericale – congregazione religiosa con accesso al sacerdozio